O nome Nicômaco ou Nicómaco (em grego Νικόμαχος) pode referir-se a:

Nicômaco - neto de Esculápio
Nicômaco (c. 410 a.C.) - escriba responsável pela publicação das leis de Sólon
Nicômaco de Tebas (século IV a.C.) - pintor da Grécia Antiga
Nicômaco (c. 375 a.C.) - pai do filósofo Aristóteles
Nicômaco (c. 325 a.C.) - filho do filósofo Aristóteles
Nicômaco (arconte de Atenas) - arconte de Atenas 341 a.C. - 340 a.C.
Nicômaco de Gérasa (c. 60 – c. 120) - matemático e filósofo neo pitagórico
Caio Asínio Nicômaco Juliano (c. 185) - procônsul na Ásia durante o século III

Desambiguação